Дми́трий Ива́нович Ка́чин (род. 7 ноября 1929) — советский партийный и государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Родился 7 ноября 1929 года в с. Большая Речка Кабанского района Бурятской АССР.

В 1954 окончил Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства и в 1961 Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Член КПСС с 1953. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974—1979) от Камчатской области, Камчатского областного Совета народных депутатов. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1971—1976, кандидат в члены ЦК КПСС в 1976—1981, член ЦК КПСС в 1981—1990.

С 1991 на пенсии. Живёт в Москве, активно работает в Камчатском землячестве.

Деятельность 
 С 1945 — матрос, бригадир на рыболовецких судах Байкальского Госрыбтреста.
 С 1954 — траловый мастер на рыболовецких судах, инженер ПО «Камчатрыбпром», начальником отдела Управления тралового и рефрижераторного флота Камчатрыбпрома.
 1961—1963 — секретарь парткома Управления тралового и рефрижераторного флота Камчатрыбпрома.
 1963—1965 — второй секретарь Петропавловск-Камчатского городского комитета КПСС.
 1965—1968 — первый секретарь Петропавловск-Камчатского городского комитета КПСС.
 1969—1971 — председатель исполнительного комитета Камчатского областного Совета депутатов.
 1971—1986 — первый секретарь Камчатского областного комитета КПСС.
 1986—1990 — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Социалистической Республике Вьетнам.

Награды и звания 
 орден Ленина (6.11.1979)
 орден Октябрьской Революции (25.08.1971)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (11.08.1966; 10.03.1976; 17.07.1986)
 медаль «За трудовую доблесть» (02.03.1957)
 другие медали
 Почётный гражданин города Петропавловска-Камчатского (1999)

Память 
 Автор книги «Осталось в памяти… О людях, о времени, о себе».

Примечания

Ссылки 
 Биография в списке почётных граждан Петропавловска-Камчатского 
 Д. И. Качин: "Всё лучшее я оставил Камчатке"
 Новое время №32, 1986.

Члены ЦК КПСС
Послы СССР во Вьетнаме
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Первые секретари Камчатского обкома КПСС
Председатели Камчатского облисполкома
Чрезвычайные и полномочные послы СССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Первые секретари Петропавловск-Камчатского горкома КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС